Sœur Pasqualina Lehnert, née Joséphine Lehnert (1894 - 1983)
 Rudolf Lehnert, (1878 - 1948 ), un photographe.

Patronyme allemand